Lago Rotoiti pode se referir a:
 Lago Rotoiti (Ilha Norte) - lago da Ilha Norte da Nova Zelândia;
 Lago Rotoiti (Ilha Sul) - lago da Ilha Sul da Nova Zelândia.